Tenisový turnaj ATP Heineken Open 2012 se konal ve dnech 9. – 14. ledna v novozélandském Aucklandu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 398 250 USD.

Španěl David Ferrer obhájil singlový titul z loňského roku.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  'David Ferrer (vítěz)
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Fernando Verdasco (semifinále)
  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Kevin Anderson (1. kolo)
  Thomaz Bellucci (2. kolo)
  Donald Young (1. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (semifinále)

Jiné formy účasti 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Ryan Harrison
  Sam Querrey
  Michael Venus

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Stéphane Bohli
  Tobias Kamke
  Adrian Mannarino
  Benoît Paire

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= T Bellucci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Machado
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= O Rochus
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= T Kamke
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= JC Ferrero
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= B Paire
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= P Kohlschreiber
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= S Bohli
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= R Harrison
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= S Querrey
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= M Venus
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Giraldo
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= T Bellucci
|RD2-score01-1=66
|RD2-score01-2=7
|RD2-score01-3=65
|RD2-seed02=
|RD2-team02= O Rochus
|RD2-score02-1=78
|RD2-score02-2=5
|RD2-score02-3=77

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= B Paire
|RD2-score03-1=5
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=4
|RD2-team04= JI Chela
|RD2-score04-1=7
|RD2-score04-2=2
|RD2-score04-3=2

|RD2-seed05=8
|RD2-team05= P Kohlschreiber
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= R Harrison
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=3

|RD2-seed07=
|RD2-team07= S Giraldo
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= N Almagro
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= O Rochus
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=65
|RD3-score01-3=77
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02= B Paire
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=77
|RD3-score02-3=64

|RD3-seed03=8
|RD3-team03= P Kohlschreiber
|RD3-score03-1=77
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= N Almagro
|RD3-score04-1=65
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=
|RD4-team01= O Rochus
|RD4-score01-1=64
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=6
|RD4-seed02=8
|RD4-team02= P Kohlschreiber
|RD4-score02-1=77
|RD4-score02-2=1
|RD4-score02-3=4
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Alexander Peya'  Eric Butorac/  Bruno Soares (semifinále)
  František Čermák/  Filip Polášek (finále)
  Santiago González /  Christopher Kas (čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP Auckland Open

ATP World Tour 2012
Tenis na Novém Zélandu v roce 2012